Officer 666  –  film  del 1914 diretto da Frank Powell
 Officer 666  –  film  del 1916 diretto da Fred Niblo
 Ufficiale 666  ovvero Chi sarà il ladro (Officer 666)  –  film del 1920  diretto da  Harry Beaumont